Ла-Рош-Жоди () — новая коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор, округ Ланьон, кантон Трегье. Расположена в 59 км к западу от Сен-Бриё и в 118 км к востоку от Бреста, в 23 км от национальной автомагистрали N164, в месте впадения реки Жоди в Ла-Манш.

История 
Коммуна образована 1 января 2019 года путем слияния коммун:
 Ангоат
 Ла-Рош-Дерьен
 Помрит-Жоди
 Пульдуран

Центром новой коммуны является Ла-Рош-Дерьен. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Ла-Рош-Жоди указываются координаты Ла-Рош-Дерьен.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Екатерины в Ла-Рош-Дерьене
 Шато Шеф-дю-Буа в Помрит-Жоди
 Церковь Святого Берга середины XIX века в Пульдуране

Администрация 
Первым мэром Ла-Рош-Жоди в январе 2019 года был избран социалист Жан-Луи Эвен (Jean-Louis Even), с 2008 года занимавший пост мэра Ла-Рош-Дерьена.

Население

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Галерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор